Марта Рендолл (плавчиня)